Mangrove 9 steht für: 

 Mangrove Nine, eine Gruppe britischer schwarzer Aktivisten
 Mangrove 9, Arbeitstitel des Films Mangrove von Steve McQueen über die Gruppe aus dem Jahr 2020